INPP5E () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 644 амінокислот, а молекулярна маса — 70 205.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних відростках, війках, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки